Strotzer ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Strotzer (* 1951), deutsche Volleyballspielerin
 Waltraud Strotzer (* 1952), deutsche Leichtathletin